Vandalen steht für:
 Vandalen, germanisches Volk
 Vandalierer oder zerstörungswütige Personen, siehe Vandalismus
 Vandalen – Ariogermanische Kampfgemeinschaft, eine rechtsextreme Organisation
 Angehörige von Studentenverbindungen, siehe Vandalia (Studentenverbindung)

Siehe auch:
 Vandalia
 The Vandals, amerikanische Punk-Band